Тулагино-Кильдямский наслег — сельское поселение (сельский округ) в Якутии Российской Федерации. Входит в состав города республиканского значения (городского округа) Якутска. Центр наслега — село Тулагино.

Расположен на левом берегу р. Лены, на 25 км ниже от г. Якутска.

На территории наслега занимаются сельскохозяйственным производством 22 крестьянских хозяйства, 5 сельскохозяйственных кооперативов и 1078 ЛПХ. Основное производство — молочное скотоводство, мясное и табунное коневодство, овоще- и картофелеводство.

Общая площадь территорий наслега составляет 11 038 га, из них площадь земель сельскохозяйственного назначения 8 341 га, земли населенных пунктов — 2 697 га.

Населённые пункты 

В некоторых документах в числе населённых пунктов значится также Радиостанция (отсутствует в ОКАТО и ОКТМО).

Ссылки 
Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие мкр. Кангалассы и Тулагино-Кильдямского наслега городского округа „город Якутск“ на 2017—2021 годы» (с изменениями на: 31.03.2017)

Примечания 

Сельские поселения Якутии
Сельские округа России
Городской округ «Город Якутск»